Kvadrát ima več pomenov:
 V geometriji je kvadrat (geometrija) pravilni mnogokotnik mnogokotnik s štirimi enakimi stranicami in štirimi enakimi (pravimi) koti.
 V algebri je kvadrat (algebra) druga potenca števila ali algebrskega izraza.
 V matematiki je kvadratno število ali kar kvadrat pozitivno celo število, ki je kvadrat drugega celega števila.

Glej tudi 

 kub
 magični kvadrat
 popolni kvadrat
 kvadratni meter
 latinski kvadrat
 grško-latinski kvadrat
 besedni magični kvadrat
 vedski kvadrat

Zunanje povezave